Der Begriff Gemischtes Doppel bezeichnet:

 im Sport die Zusammensetzung eines Zweierteams aus einem Mann und einer Frau, siehe Mixed bzw. Doppel (Sport)
 Gemischtes Doppel (Spiel), ein Memory-Spiel
 eine 2003 vom Süddeutsche Zeitung Magazin eingeführte Rubrik, die Spoonerismen bebildert

Gemischtes Doppel ist der Titel folgender Werke:

 Gemischtes Doppel (1972), ostdeutscher Fernsehfilm von Eberhard Schäfer
 Gemischtes Doppel (1991), französischer Spielfilm von Philippe de Broca
 Ein starkes Team: Gemischtes Doppel (1994), erste Folge der Filmreihe Ein starkes Team
 Gemischtes Doppel (2008), dritte Folge der 20. Staffel der Zeichentrickserie Die Simpsons